Безіменна — річка в Україні у Деражнянському й Барському районах Хмельницької й Вінницької областей. Ліва притока річки Ровок (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 11 км, площа басейну водозбору 49,4 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,90 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,01. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Вовковинці. Тече переважно на південний захід понад селами Коричинці та Галузинці й на північно-східній стороні від села Гармаки впадає в Ровок, ліву притоку річки Рів.

Цікаві факти 
 У XIX столітті на річці існувало декілька водяних млинів.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Деражнянського району
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви